Une artère sacrale ou artère sacrée peut désigner :
 l'artère sacrale médiane (ou artère sacrée moyenne),
 une artère sacrale latérale (ou artère sacrée latérale).